Lucifer, variant del nom del príncep dels dimonis, derivada del llatí, vegeu Llucifer
 Lucífer, adjectiu que vol dir lluminós
 Lucífer de Càller o Lucífer de Caralis, heretge